Santiago Muñoz puede referirse a las siguientes personas:

 Santiago Muñoz Machado (1949-), jurista español;
 Santiago Muñoz (taekwondo), practicante de taekwondo español; o
 Santiago René Muñoz (2001-), futbolista mexicano.